My Name kan avse:

My Name (album av BoA) – studioalbum av BoA
My Name (album av Lena Philipsson) –  ett studioalbum från 1989 av Lena Philipsson